Company ist:

 englisch für Unternehmen, im Speziellen ein gesellschaftlich oder genossenschaftlich geführtes Unternehmen, siehe Kompanie (Unternehmen)
 Company (Musical), ein Musical von Stephen Sondheim
 Flavia Company (* 1963), spanisch-katalanische Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturkritikerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Company E of the 167th Infantry of the Alabama National Guard Armory, in Guntersville, Alabama, ID-Nr. 05000842
 Company F State Armory, in Waltham, Massachusetts, ID-Nr. 89001571
 Company Housing District, in Coleraine, Minnesota, ID-Nr. 82005280

Siehe auch:
 Compagnie (Begriffsklärung)
 Kompanie